Parbo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2019), homme d'affaires australien
 (1910-1942), joueur estonien de basket-ball
Joachim Parbo (né en 1974), coureur cycliste danois

Voir aussi
Parbo, surnom de la ville de Paramaribo, capitale du Suriname

Homonymie de patronyme